ИААФ Дијамантска лига 2013. је четврта сезона Дијамантске лиге од 14 једнодневних атлетских митинга.

Сезона је почела 10. маја у Дохи, а завршила се 6. септембра у Бриселу.

Календар такмичења

Резултати

Мушкарци

Трчања 

 У Дохи трка на 3.000 метара рачуната је табели Дијамантске лиге као трка на 5.000 метара.
 У Лондону, трка на 1.600 метара на табели Дијамантске лиге рачуната је као трка на 1.500 метара.

Скокови и бацања

Жене

Трчања 

 У Стокхолну је трка на 3.000 метара рачуната у табели Дијамантске лиге као трка на 5.000 метара.

Скокови и бацања

Извори

Спољашње везе 

ИААФ Дијамантска лига
Атлетска такмичења